Drieberg steht für:

 Drieberg (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 Drieberg (Dragun), Ortsteil der Gemeinde Dragun im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Drieberg Dorf, Ortsteil der Gemeinde Dragun im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Drieberg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Johann von Drieberg (1780–1856), deutscher Komponist und Schriftsteller

Siehe auch
 Driebergen
 Dreiberg